Jadwinów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Jadwinów, village du powiat de Radom
 Jadwinów, village du powiat de Zwoleń 
dans la voïvodie de Łódź
 Jadwinów, localité du powiat de Piotrków